Jerry Yang peut désigner :
 Jerry Yang (1968-), le cofondateur de Yahoo ;
 Jerry Yang (1968-), un joueur de poker américain.